

Architettura
Concio – blocco di pietra

Persone
Elisabetta "Elsa" Conci – politica italiana
Enrico Conci – politico italiano
Nicola Conci – compositore e musicista italiano